Příjmení Lautner nosí více různých osobností:
 Georges Lautner (1926–2013) – francouzský režisér a scenárista
 Kryštof Alois Lautner (1622–1685) – katolický duchovní, oběť honu na čarodějnice
 Taylor Lautner (* 1992) – americký herec

Německá příjmení